La B League 2000 è stata la prima edizione del campionato bengalese di calcio.

Al campionato parteciparono otto squadre e l'Abahani KC vinse il titolo.

Gruppo 1

Le prime due passano al girone finale.

Gruppo 2

Le prime due passano al girone finale.

Girone finale

Collegamenti esterni

Campionato bengalese di calcio